Па́вел Павло́вский: Павловский, Павел Евгениевич (род. 1969) — генеральный директор ЗАО «Украинская Мобильная Связь».
 Павловский, Павел Исаакович (1922—2008) — русский писатель, драматург и сценарист.